Saint George Island kan syfta på följande platser:

Guadeloupe 

 Îlet à Cabrit (ö, lat 15,88, long -61,59),

Storbritannien 

 Looe Island, ö, England, 

Robotskapade Guadeloupeförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar